Дже́йсон Блэр (, родился 17 мая 1984 года в Детройте, Мичиган, США) — американский актёр.

С 2006 года сыграл более 20 ролей в кино и на телевидении, в том числе в эпизодах сериалов «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Хор», «Герои», «Риццоли и Айлс», «Защитница», «Две девицы на мели», «Ищейка», «До смерти красива» и других. Наибольшую известность ему принесли роли Макса Оуэнса в комедийном сериале MTV  (2010—2011) и Клэя Клеммонса в ситкоме «Новая норма» (2012—2013).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США